Основная пунктуация () — блок стандарта Юникод, содержащий знаки препинания, пробельные и форматирующие символы для использования во всех системах письма.

Список символов 

|}

Компактная таблица 
{| class="wikitable nounderlines" style="border-collapse:collapse;background:#FFFFFF;font-size:large;text-align:center"
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small" | Основная пунктуацияОфициальная таблица символов Консорциума Юникода
|- style="background:#F8F8F8;font-size:small"
| style="width:45pt" |   || style="width:20pt"  | 0 || style="width:20pt"  | 1 || style="width:20pt"  | 2 || style="width:20pt"  | 3 || style="width:20pt"  | 4 || style="width:20pt"  | 5 || style="width:20pt"  | 6 || style="width:20pt"  | 7 || style="width:20pt"  | 8 || style="width:20pt"  | 9 || style="width:20pt"  | A || style="width:20pt"  | B || style="width:20pt"  | C || style="width:20pt"  | D || style="width:20pt"  | E || style="width:20pt"  | F
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+200x
| title="U+2000: EN QUAD" | NQ SP 
| title="U+2001: EM QUAD" | MQ SP 
| title="U+2002: EN SPACE" | EN SP 
| title="U+2003: EM SPACE" | EM SP 
| title="U+2004: THREE-PER-EM SPACE" |  3/M SP
| title="U+2005: FOUR-PER-EM SPACE" |  4/M SP
| title="U+2006: SIX-PER-EM SPACE" |  6/M SP
| title="U+2007: FIGURE SPACE" | F SP 
| title="U+2008: PUNCTUATION SPACE" | P SP 
| title="U+2009: THIN SPACE" | TH SP 
| title="U+200A: HAIR SPACE" | H SP 
| title="U+200B: ZERO WIDTH SPACE (alias ZWSP)" | ZW SP 
| title="U+200C: ZERO WIDTH NON-JOINER (alias ZWNJ)" | ZW NJ 
| title="U+200D: ZERO WIDTH JOINER (alias ZWJ)" |  ZW J
| title="U+200E: LEFT-TO-RIGHT MARK (alias LRM)" |  LRM 
| title="U+200F: RIGHT-TO-LEFT MARK (alias RLM)" |  RLM 
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+201x
| title="U+2010: HYPHEN" | ‐
| title="U+2011: NON-BREAKING HYPHEN" |  NB ‑
| title="U+2012: FIGURE DASH" | ‒
| title="U+2013: EN DASH" | –
| title="U+2014: EM DASH" | —
| title="U+2015: HORIZONTAL BAR" | ―
| title="U+2016: DOUBLE VERTICAL LINE" | ‖
| title="U+2017: DOUBLE LOW LINE" | ‗
| title="U+2018: LEFT SINGLE QUOTATION MARK" | ‘
| title="U+2019: RIGHT SINGLE QUOTATION MARK" | ’
| title="U+201A: SINGLE LOW-9 QUOTATION MARK" | ‚
| title="U+201B: SINGLE HIGH-REVERSED-9 QUOTATION MARK" | ‛
| title="U+201C: LEFT DOUBLE QUOTATION MARK" | “
| title="U+201D: RIGHT DOUBLE QUOTATION MARK" | ”
| title="U+201E: DOUBLE LOW-9 QUOTATION MARK" | „
| title="U+201F: DOUBLE HIGH-REVERSED-9 QUOTATION MARK" | ‟
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+202x
| title="U+2020: DAGGER" | †
| title="U+2021: DOUBLE DAGGER" | ‡
| title="U+2022: BULLET" | •
| title="U+2023: TRIANGULAR BULLET" | ‣
| title="U+2024: ONE DOT LEADER" | ․
| title="U+2025: TWO DOT LEADER" | ‥
| title="U+2026: HORIZONTAL ELLIPSIS" | …
| title="U+2027: HYPHENATION POINT" | ‧
| title="U+2028: LINE SEPARATOR" | L SEP 
| title="U+2029: PARAGRAPH SEPARATOR" | P SEP 
| title="U+202A: LEFT-TO-RIGHT EMBEDDING (alias LRE)" |  LRE 
| title="U+202B: RIGHT-TO-LEFT EMBEDDING (alias RLE)" |  RLE 
| title="U+202C: POP DIRECTIONAL FORMATTING (alias PDF)" |  PDF 
| title="U+202D: LEFT-TO-RIGHT OVERRIDE (alias LRO)" |  LRO 
| title="U+202E: RIGHT-TO-LEFT OVERRIDE (alias RLO)" |  RLO 
| title="U+202F: NARROW NO-BREAK SPACE (alias NNBSP)" |  NNB SP
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+203x
| title="U+2030: PER MILLE SIGN" | ‰
| title="U+2031: PER TEN THOUSAND SIGN" | ‱
| title="U+2032: PRIME" | ′
| title="U+2033: DOUBLE PRIME" | ″
| title="U+2034: TRIPLE PRIME" | ‴
| title="U+2035: REVERSED PRIME" | ‵
| title="U+2036: REVERSED DOUBLE PRIME" | ‶
| title="U+2037: REVERSED TRIPLE PRIME" | ‷
| title="U+2038: CARET" | ‸
| title="U+2039: SINGLE LEFT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK" | ‹
| title="U+203A: SINGLE RIGHT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK" | ›
| title="U+203B: REFERENCE MARK" | ※
| title="U+203C: DOUBLE EXCLAMATION MARK" | ‼
| title="U+203D: INTERROBANG" | ‽
| title="U+203E: OVERLINE" | ‾
| title="U+203F: UNDERTIE" | ‿
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+204x
| title="U+2040: CHARACTER TIE" | ⁀
| title="U+2041: CARET INSERTION POINT" | ⁁
| title="U+2042: ASTERISM" | ⁂
| title="U+2043: HYPHEN BULLET" | ⁃
| title="U+2044: FRACTION SLASH" | ⁄
| title="U+2045: LEFT SQUARE BRACKET WITH QUILL" | ⁅
| title="U+2046: RIGHT SQUARE BRACKET WITH QUILL" | ⁆
| title="U+2047: DOUBLE QUESTION MARK" | ⁇
| title="U+2048: QUESTION EXCLAMATION MARK" | ⁈
| title="U+2049: EXCLAMATION QUESTION MARK" | ⁉
| title="U+204A: TIRONIAN SIGN ET" | ⁊
| title="U+204B: REVERSED PILCROW SIGN" | ⁋
| title="U+204C: BLACK LEFTWARDS BULLET" | ⁌
| title="U+204D: BLACK RIGHTWARDS BULLET" | ⁍
| title="U+204E: LOW ASTERISK" | ⁎
| title="U+204F: REVERSED SEMICOLON" | ⁏
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+205x
| title="U+2050: CLOSE UP" | ⁐
| title="U+2051: TWO ASTERISKS ALIGNED VERTICALLY" | ⁑
| title="U+2052: COMMERCIAL MINUS SIGN" | ⁒
| title="U+2053: SWUNG DASH" | ⁓
| title="U+2054: INVERTED UNDERTIE" | ⁔
| title="U+2055: FLOWER PUNCTUATION MARK" | ⁕
| title="U+2056: THREE DOT PUNCTUATION" | ⁖
| title="U+2057: QUADRUPLE PRIME" | ⁗
| title="U+2058: FOUR DOT PUNCTUATION" | ⁘
| title="U+2059: FIVE DOT PUNCTUATION" | ⁙
| title="U+205A: TWO DOT PUNCTUATION" | ⁚
| title="U+205B: FOUR DOT MARK" | ⁛
| title="U+205C: DOTTED CROSS" | ⁜
| title="U+205D: TRICOLON" | ⁝
| title="U+205E: VERTICAL FOUR DOTS" | ⁞
| title="U+205F: MEDIUM MATHEMATICAL SPACE (alias MMSP)" | MM  SP  
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+206x
| title="U+2060: WORD JOINER (alias WJ)" |  WJ 
| title="U+2061: FUNCTION APPLICATION" |  ƒ() 
| title="U+2062: INVISIBLE TIMES" |   ×  
| title="U+2063: INVISIBLE SEPARATOR" |   ,  
| title="U+2064: INVISIBLE PLUS" |   +  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+2066: LEFT-TO-RIGHT ISOLATE (alias LRI)" |  LRI 
| title="U+2067: RIGHT-TO-LEFT ISOLATE (alias RLI)" |  RLI 
| title="U+2068: FIRST STRONG ISOLATE (alias FSI)" |  FSI 
| title="U+2069: POP DIRECTIONAL ISOLATE (alias PDI)" |  PDI 
| title="U+206A: INHIBIT SYMMETRIC SWAPPING" | I SS 
| title="U+206B: ACTIVATE SYMMETRIC SWAPPING" | A SS 
| title="U+206C: INHIBIT ARABIC FORM SHAPING" | I AFS 
| title="U+206D: ACTIVATE ARABIC FORM SHAPING" | A AFS 
| title="U+206E: NATIONAL DIGIT SHAPES" | NA DS 
| title="U+206F: NOMINAL DIGIT SHAPES" | NO DS 
|-
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small;text-align:left" | Примечания
1.По состоянию на версию 15.0.
2.Серые клетки обозначают зарезервированные кодовые позиции.
3.U+206A…U+206F не рекомендуются к использованию начиная с версии 3.0.
|}

История 
В таблице указаны документы, отражающие процесс формирования блока.

См. также 
 Набор символов
 Дополнительная пунктуация

Примечания